Râul Lapoș se poate referi la:

 Lapoș - afluent al râului Bicaz
 Lapoș - afluent al râului Cricovul Sărat
 Lapoș - afluent al râului Saciova